Prevosti – plurale di Prevosto, titolo di cui si può fregiare un presbitero della Chiesa cattolica
 Giovanni Prevosti (1922-2010) – allenatore di calcio e calciatore italiano